Carlo Mongardini – scrittore italiano
 Paolo Giovanni Mongardini (1838-1871) – garibaldino italiano de I Mille
 Pietro Venale, pseudonimo di Pietro Mongardini (XVI secolo) – pittore e decoratore italiano
 Valeria Mongardini, pseudonimo di Loredana Mongardini (1951) – cantante e attrice italiana
 Walter Mongardini – atleta italiano